Suma kan syfta på:

 Suma-klass – en japansk fartygsklass bestående av kryssare
 Suma (kryssare) – en japansk kryssare i fartygsklassen ovan
 AB Suma – ett svenskt företag, se Unilever Sverige
 Suma (folk) – en urbefolkning i Nicaragua

Personer
 Marina Suma (f. 1959), en italiensk skådespelerska

Geografi

Mexiko 

 Suma (kommun), Yucatán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar